Stadion am Wasserturm ist der Name folgender Sportstätten:

 Stadion am Wasserturm (Eberswalde)
 Stadion am Wasserturm (Forst (Lausitz))
 Stadion am Wasserturm (Neuwied)
 Stadion am Wasserturm (Reichenbach) im Vogtland